Пиндер — может означать следующее:

Населённые пункты 
 Пиндер (Нью-Брансуик) — населённый пункт в графстве Йорк, провинция Нью-Брансуик, Канада.

Фамилия 
 Пиндер, Вильгельм (1878—1947) — немецкий историк искусства.
 Пиндер, Деметриус (род. 1989) — багамский легкоатлет, олимпийский чемпион.
 Пиндер, Джон (1912—1944) — солдат Армии США, награждён высшей военной наградой США — Медалью Почёта.
 Пиндер, Майк (род. 1941) — английский музыкант и композитор, один из основателей и участник рок-группы The Moody Blues.
 Пиндер, Люси (род. 1983) — британская фотомодель.
 Пиндер, Сирил (1946—2021) — игрок в американский футбол.
 Пиндер, Трой (род. 1997) — багамский футболист.

См. также